Orono est le nom de trois villes:

Canada
Orono (Ontario), une ville dans la municipalité de Clarington

United States
Orono (Maine), une ville dans le comté de Penobscot, où se situe l'Université du Maine
Orono (Minnesota), une ville dans le comté de Hennepin